Семихатки — Запорізька область, Якимівський район
 Семихатки — Одеська область, Березівський район